Kerin ist der Familienname folgender Personen:

 Danimir Kerin (1922–2007), jugoslawisch-slowenischer Chemiker und Hochschullehrer

 Ljudmila Kerin (1923–1994), jugoslawische Partisanin und Volksheldin
 Lojze Kerin (1906–1966), jugoslawischer Geodät
 Luka Kerin (* 1999), slowenischer Fußballspieler
 Miha Kerin (* 1954), jugoslawisch-slowenischer Architekt
 Rob Kerin (* 1954), australischer Politiker
 Zac Kerin (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Kerins